Nazwa USS "Victory" odnosi się do:

 "Victory" (1863), który był kanonierką United States Navy zwodowaną w 1863 i sprzedaną w 1865.

Fikcja
 "Victory" (NCC-9754) był okrętem kosmicznym z fikcyjnego świata Star Trek.
 USS "Victory" (NCC-9754-A) był nieuzbrojonym okrętem kosmicznym ze świata Star Trek.

Zobacz też 
 HMS "Victory"

Victory